Bieri ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bieri (* 1985), Schweizer Politikerin (Die Mitte) und Mathematiklehrerin
 Carl Bieri (1894–1962), Schweizer Maler und Grafiker
 Christoph Bieri (* 1985), Schweizer Schwinger
 Ernst Bieri (1920–2003), Schweizer Politiker, Theologe, Bankier und Autor
 Hans Bieri (* 1932), Schweizer Radrennfahrer
 Jasmin Bieri (* 1986), Schweizer Volleyballerin
 Joel Bieri (* 1989), Schweizer Nordischer Kombinierer

 Maya Pedersen-Bieri (* 1972), Schweizer Skeletonfahrerin
 Peter Bieri (* 1944), Schweizer Schriftsteller und Philosoph, Pseudonym Pascal Mercier
 Peter Bieri (Politiker) (* 1952), Schweizer Politiker
 Ramon Bieri (1929–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Bieri (* 1945), Schweizer Mathematiker

 Vreni Bieri (* 1955), Schweizer Sängerin, siehe Vreni und Rudi
 Werner Bieri (* 1924), Schweizer Kanute

Siehe auch:
 Bieri-Trilemma
 Biery
 Biri